Фёдор Никола́евич Милько́в (17 февраля 1918,  Вологодская губерния — 15 октября 1996, Воронеж) — советский и российский физико-, ландшафтовед, педагог. Доктор географических наук (1949), профессор (1949). Заслуженный деятель науки РСФСР (1970). Почётный член Географического общества СССР (РГО). Основатель воронежской научной школы ландшафтоведов.

Биография 
Родился деревне Доровая Никольского уезда Вологодской губернии (ныне — в Вохомском районе Костромской области) в многодетной крестьянской семье. В 1934 году поступил на географический факультет Московского областного педагогического института, после окончания которого учился в аспирантуре НИИ географии МГУ. С 1938 по 1941 год работал учителем средней школы.

В 1941 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Опыт характеристики ландшафтных районов северной лесостепи» и стал работать в Чкаловском педагогическом институте (ныне Оренбургский государственный педагогический университет). Здесь Мильков написал свою первую монографию об Оренбургских степях. В 1946—1950 заведовал кафедрой географии пединститута. В 1949—1950 годах был одновременно деканом географического факультета.

В 1945—1948 годах обучался в докторантуре Института географии Академии наук СССР под научным руководством академика А.А. Григорьева. В 1949 году защитил докторскую диссертацию на тему «Лесостепь Русской равнины: опыт ландшафтной характеристики», став самым молодым в СССР доктором географических наук и профессором.

С 1950 по 1988 год — заведующий кафедрой физической географии Воронежского государственного университета, с 1988 — профессор-консультант.

С 1985 года — почётный член Русского географического общества.

Научные достижения 
Широкую известность Фёдор Николаевич Мильков приобрёл своими работами по теории, методологии и практике ландшафтоведения, методам изучения ландшафтов. Мильков стал одним из основателей антропогенного ландшафтоведения, разработал учение о ландшафтной оболочке Земли, внёс большой вклад в ландшафтное и физико-географическое районирование и картографирование, предложил систему парагенетических ландшафтных комплексов, организовал широкомасштабные исследования ландшафтов Центрального Черноземья и т. д.

Также известен как популяризатор науки и педагог. Под руководством Милькова защищены 21 кандидатская и 6 докторских диссертаций.

Автор более 600 научных работ, в том числе около 60 монографий, словарей, университетских учебников, учебных пособий, научно-популярных книг. Был инициатором переиздания выдающихся географических произведений своих предшественников, исследовавших Оренбургский край в прошлом: П. И. Рычкова, Э. А. Эверсманна, С. С. Неуструева.

Награды и премии 
 Премия и золотая медаль имени П. П. Семёнова-Тянь-Шанского Географического общества СССР за монографии «Природные зоны СССР» и «Ландшафтная география и вопросы практики» (1970).
 Большая памятная медаль Всероссийского общества охраны природы.
 Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Библиография

Основные монографии 
 Мильков Ф. Н. Чкаловские степи. — Чкалов: Чкаловское книжное изд-во, 1947. — 92 с.
 
 Мильков Ф. Н. Ландшафтные провинции и районы Чкаловской области. — Чкалов, 1951.
 Мильков Ф. Н. Воздействие рельефа на растительность и животный мир. (Биогеоморфологические очерки). — : Географгиз, 1953. — 164 с.
 Мильков Ф. Н. Физико-географический район и его содержание. — , 1956.
 Мильков Ф. Н. Основные проблемы физической географии. — , 1959.
 
 Мильков Ф. Н. Средняя полоса Европейской части СССР: Очерк природы. — : Географгиз, 1961. — 216 с.
 Мильков Ф. Н. Ландшафтная география и вопросы практики. — : Мысль, 1966. — 256 с.
 Мильков Ф. Н. Основные проблемы физической географии. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1967. — 172 с.
 Мильков Ф. Н. Ландшафтная сфера Земли. — : Мысль, 1970. — 208 с.
 
 Мильков Ф. Н., Дроздов К. А., Федотов В. И. Галичья гора: Опыт ландшафтно-типологической характеристики. — Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1970. — 93 с.
 Мильков Ф. Н. Человек и ландшафты: очерки антропогенного ландшафтоведения. — : Мысль, 1973. — 224 с.
 Мильков Ф. Н. Природные зоны СССР. — : Мысль, 1977. (изд. 2-е, доп. и перераб.; 1-е изд. — 1964).
 Мильков Ф. Н. Рукотворные ландшафты. — : Мысль, 1978 — 86 с.
 Мильков Ф. Н. Физическая география: современное состояние, закономерности, проблемы. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1981. — 400 с.
 Мильков Ф. Н. Вузовская физическая география: периоды её развития и характерные черты как фундаментальной науки. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1984. — 304 с.: 12 л. ил.
 Мильков Ф. Н. Физическая география: учение о ландшафте и географическая зональность. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. — 224 с.
 Мильков Ф. Н. Общее землеведение. — : Высшая школа, 1990. — 336 с.
 Мильков Ф. Н., Бережной А. В., Михно В. Б. Терминологический словарь по физической географии / Под ред. Ф. Н. Милькова. — : Высшая школа, 1993. — 288 с. — ISBN 5-06-002569-1.

Статьи 
 Ландшафтные зоны, провинции и районы (Центральных чернозёмных областей) // Центральные Чернозёмные области. — , 1952. — С. 113—148.
 Типы местности и ландшафтные районы Центральных чернозёмных областей // Изв. ВГО. — 1954. — Т. 86. Вып. 4. — С. 336—346.
 Ландшафтные районы Центральных чернозёмных областей // Тр. Воронежск. Гос. ун-та. — 1957. — Т. 37. — С. 5-65.
 Вниз по Тихому Дону // По родным просторам. — Воронеж, 1992. — С. 79-97.

Серия монографий «Природа Среднерусской лесостепи» 
Под редакцией и при активном участии Ф. Н. Милькова вышла серия монографий «Природа Среднерусской лесостепи», ставшая значительным вкладом в краеведение лесостепной зоны России.
 Природа и ландшафты Подворонежья. — Воронеж. 1987.
 Природы и ландшафты Притамбовья. — Воронеж. 1987.
 Долинно-речные ландшафты среднерусской лесостепи. — Воронеж. 1987.
 Средне-русское Белогорье. — Воронеж. 1985.
 По родным просторам. — Воронеж. 1992.
 Поосколье. — Воронеж.
 Междуречные ландшафты среднерусской лесостепи. — Воронеж
 В краю дубрав и золотистых нив. / Под ред. Ф. Н. Милькова. — Воронеж: Центрально-Чернозёмное книжное издательство, 1987. — 160 с.
 Воронежские дали / Под ред. Ф. Н. Милькова. — Воронеж: Изд-во ВГУ, 1976.

Примечания

Литература 
 Географический атлас Оренбургской области. — : Изд-во ДИК, 1999. — 96 с.: с ил., карт. — С. 95.
 
 
 
  // Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов. Материалы XIII Международной ландшафтной конференции, посвященной столетию со дня рождения Ф. Н. Милькова, г. Воронеж 14-17 мая 2018 г. Т. 1. — Воронеж, 2018. — С. 25—26.

Ссылки 
 История Оренбуржья — Исследователи Оренбуржья: Мильков Федор Николаевич (1918—1996)

Ландшафтоведы
Популяризаторы науки
Награждённые Золотой медалью имени П. П. Семёнова
Топонимисты